Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Alexandre Hocevar che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e César Kist 6-1, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  César Kist (finale)
 Gustavo Guerrero /  Roberto Saad (primo turno)

 Juan Carlos Báguena /  Luis Lobo (semifinali)
 Christer Allgårdh /  Nicola Bruno (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1992